328-я стрелковая Варшавская Краснознамённая дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне

История 
Сформирована на основании постановления ГКО и приказа командующего войсками Северо-Кавказского военного округа от 29.07.1942 года. Формирование начато в городе Беслан. Не закончив формирования, 11.08.1942 года дивизия выступила в город Вагаршапад Армянской ССР. По пути получила новое назначение — прибыть в город Буйнакск к 22.08.1942 года, где дивизия разместилась в аулах Буглен, Атланауле, Нижний и Верхний Дженгутай, Казанище. В состав дивизии наряду с призывниками и фронтовиками из госпиталей вошли курсанты Махачкалинского и Телавского пехотных училищ.

С 10 по 20.09.1942 совершила комбинированный марш: от Махачкалы до Сухуми по железной дороге, далее до Туапсе, некоторые части морским транспортом, а 889-й артиллерийский полк, миномётные и тыловые подразделения — своим ходом. 20.09.1942 дивизия сосредоточилась в районе Туапсе, где заняла оборону на рубеже Большое Псеушко, Анастасиевка, Георгирповка, Кочёвка. В конце сентября дивизия одним полком участвовала в контрударе в районе Сосновки; сама же дивизия прикрывала дорогу Хадыжинская — Туапсе.

29.09.1942 года сосредоточилась в районе горы Шаумян с задачей к исходу 01.10.1942 занять рубеж станции Навагинская, перевал Елисаветпольский, Шаумян в готовности к наступлению одним полком в направлении гор Гейман и Лысая (кроме 1103-го стрелкового полка, находящегося в резерве командующего 18-й армией, а затем в оперативном подчинении командующего 56-й армии и командира 32-й гвардейской стрелковой дивизии).

Вечером 03.10.1942 года тылы дивизии подверглись бомбардировке. 1103-й стрелковый полк участвовал в боях вёл за хутор Куринский в отрыве от дивизии 03-04.10.1942 года. Сама же дивизия обороняла хутора юго-восточнее разъезда Пшиш, станцию Навагинская, перевал Елисаветпольский с задачей не пропустить противника по долине реки Гунайка на Шаумян. 1105-й стрелковый полк (без батальона) с 08.10.1942 года участвовал в боях в долине реки Гунайка совместно с 17-й гвардейской кавалерийской дивизией.

C 13.10.1942 года дивизия в наступлении вдоль долины реки Гунайка, встретив ожесточённое сопротивление, откатилась назад. К тому времени в оперативном подчинении дивизии находился 26-й полк НКВД.

C 14.10.1942 дивизия ведёт тяжёлые оборонительные бои в том же районе, 1105-й стрелковый полк был передан 107-й стрелковой бригаде (до 04.11.1942), зато 17.10.1942 возвращён 1103-й стрелковый полк. 15.10.1942 бои велись даже на командном пункте дивизии.

20.10.1942 года дивизия выведена в резерв армии и разместилась в районе балки Парнева, исключая 1107-й стрелковый полк, ранее закрепившийся на северо-западном склоне горы Шаумян.

26.10.1942 в ходе наступления дивизия заняла Сарай Гору и перерезала дорогу Шаумян — Садовое. Отразив многочисленные контратаки врага, она удержала захваченный рубеж.

11.11.1942 дивизия сменила части 32-й гвардейской стрелковой дивизии на рубеже долина реки Тук, Сарай Гора (7 км северо-западнее Шаумяна) и 12.11.1942 перешла в наступление. До 17.12.1942 дивизия вела оборонительные и частные наступательные бои, когда сдала полосу обороны 119-й стрелковой бригаде и 32-й гвардейской стрелковой дивизии, к утру 19.12.1942 сосредоточилась в районе станица Кривенковская, гора Невеб, Георгиевское, шоссе на Туапсе и приводила себя в порядок. 889-й артиллерийский полк остался на прежних огневых позициях в подчинении командира 119-й стрелковой бригады и позже был выведен из состава дивизии.

24.12.1942 дивизия была выведена в резерв Черноморской группы войск, затем передав часть своего личного состава 8-й гвардейской стрелковой бригаде по железной дороге передислоцировалась в район Сочи, Мацеста для укомплектования.

После обучения и укомплектования 17.03.1943 года дивизия выступила на марш и к утру 25.03.1943 сосредоточилась в районе станицы Северская (20 км юго-западнее Краснодара).

01.05.1943 дивизия сосредоточилась в лагерях южнее станицы Абинская в резерве армии. К исходу 03.05.1943 сосредоточилась во втором эшелоне армии восточнее станицы Неберджаевская в готовности к вводу в сражение. С 05.05.1943 года дивизия в наступлении, форсировала реку Неберджайка, сломила сопротивление частей 9-й немецкой пехотной дивизии и вышла на рубеж скаты высоты 141,7 1 км севернее Неберджаевской. 06.05.1943 отражает контратаки на занятом рубеже. В ночь на 12.05.1942 года дивизия сдвинулась, сменив на позициях 169-й стрелковый полк и 175-й отдельный стрелковый батальон 1-й дивизии НКВД на рубеже Верхний Адагум, хутор Пролетарский. Ей были приданы 1195-й гаубичный артиллерийский полк РВГК, 34-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, 101-й отдельный гвардейский миномётный дивизион, кроме того, её поддерживали: 1230-й артиллерийский полк, 2-й дивизион 1147-го гаубичного артиллерийского полка и батарея 136-го гаубичного артиллерийского полка большой мощности.

Вплоть до 17.08.1942 года дивизия вела частные оборонительные и наступательные бои, после чего была выведена в резерв и в конце августа была переброшена на станции Семейкино и Дарьевка Ворошиловградской области

С 01.09.1943 года участвует в Донбасской операции, наступая во втором эшелоне войск, принимает участие в освобождении 06.09.1943 шахтёрских посёлков имени Артёма и Кирова, а 09.09.1943 в освобождении Очеретино, к 20.09.1943 года подошла к подступам к Запорожью, откуда была выведена в резерв.

В ноябре 1943 года направлена на 1-й Украинский фронт, где принимая участие в Житомирско-Бердичевской операции. В ходе операции приняла участие в освобождении городов Радомышль 26.12.1943 и Житомир 31.12.1943.

С 13.03.1944 года участвует в Полесской операции наступая на Ковель в обход города с юга с рубежа Навуз, Топильно. Действуя на левом фланге армии, вышла на железную дорогу Ковель—Рожище и овладела Туринском, замкнув окружение ковельской группы войск противника.

Принимала участие в Люблин-Брестской операции, принимала участие в освобождении Ковеля, форсировала Западный Буг южнее Бреста, вступила на территорию Польши, к 10.09.1944 года вышла к Висле и 14.09.1944 в ожесточённых боях овладела предместьем Варшавы Прагой.

В ходе Варшавско-Познанской операции наступала севернее Варшавы, форсировала Вислу южнее города Хотомув и 17.01.1945 года участвовала в освобождении Варшавы, затем с 01.03.1945 года участвует в Восточно-Померанской операции, наступая в направлении на Штеттин.

С 16.04.1945 года участвует в Берлинской операции.

В ходе операции участвовала во взятии городов  (ныне — район Потсдама) 25.04.1945 и Потсдам 27.04.1945.

Дивизия первой из войск 1-го Белорусского фронта соединилась в Кетцине с частями 1-го Украинского фронта, замкнув внешнее кольцо окружения вражеской группировки в Берлине.

В дивизии шесть Героев Советского Союза.

Полное название 
328-я стрелковая Варшавская Краснознамённая дивизия

Состав 
 1103-й стрелковый полк
 1105-й стрелковый полк
 1107-й стрелковый полк
 889-й артиллерийский полк (до декабря 1942 года и с августа 1943 года)
 687-й артиллерийский полк (с января 1943 года по август 1943 года)
 295-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 388-я отдельная разведывательная рота
 606-й отдельный сапёрный батальон
 777-й отдельный батальон связи
 411-й медико-санитарный батальон
 404-я отдельная рота химической защиты
 391-я автотранспортная рота
 110-я полевая хлебопекарня
 749-й дивизионный ветеринарный лазарет
 2182-я полевая почтовая станция
 622-я полевая касса Госбанка (на 01.10. 1942 г.)

Подчинение

Командиры 
 Петунин, Николай Иванович (04.08.1942 — 05.05.1943), полковник;
 Павловский, Иван Григорьевич (06.05.1943 — 07.1945), полковник.

Награды и наименования 

Награды частей дивизии:
 1103-й стрелковый Сохачевский Краснознамённый полк
 1105-й стрелковый Померанский орденов Суворова и Александра Невского полк
 1107-й стрелковый орденов Богдана Хмельницкого (II степени) и Александра Невского полк
 889-й артиллерийский Сохачевский ордена Александра Невского полк
 295-й отдельный истребительно-противотанковый ордена Александра Невского дивизион
 606-й отдельный сапёрный ордена Красной Звезды батальон
 777-й отдельный ордена Красной Звезды батальон связи

Отличившиеся воины дивизии

Память

Литература 
Кузьменко П.Н. Огненный ветер славы. Москва Патриот 2005г. 432с+32с.

Примечания

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Боевой путь 328-й стрелковой Варшавской Краснознамённой дивизии

Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году